Francisco Cantón puede referirse a:

 Francisco Cantón Rosado (1833 - 1917), general mexicano, gobernador de Yucatán.
 Francisco Cantón Rosado (1867 - 1956), historiador mexicano, nacido en Yucatán, hijo del anterior.
 Francisco Javier Sánchez Cantón , (1891 - 1971), historiador español.
 Cantón Francisco de Orellana, Cantón en la provincia de Orellana, en Ecuador.